Evansula är ett släkte av kräftdjur. Evansula ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Evansula